Sycomore  (du grec « σῦκον, sûkon », figue et « μόρον, moron », mûre) est le nom donné à plusieurs espèces d'arbres, très différentes.

À l'origine, le terme « sycomore » désignait le figuier sycomore (Ficus sycomorus L.).

Par la suite, on a aussi appelé une espèce d'érable, Acer pseudoplatanus L., érable sycomore<ref>{{INPN|79783|Acer pseudoplatanus}}</ref> en raison d'une légère ressemblance de ses feuilles avec celles du figuier sycomore.

 En langue anglaise 
En Amérique du Nord, le nom vernaculaire du genre Platanus est Sycamore (American sycamore'', California sycamore, etc. —Voir la page en faisant la liste en anglais dans la section latérale "Dans les autres langues".)

Dans l'Évangile 
Dans l'Évangile selon Saint Luc, un collecteur d'impôts, de petite taille, du nom de Zachée, travaillant pour le compte des Romains, et réputé voleur, grimpe sur un sycomore pour dominer la foule et voir Jésus passer. Connu sous le nom de « figuier d'Égypte » et endogène de la Shéphélah , cet arbre est symbole de réhabilitation parce qu'il développe de nouvelles branches quand on le coupe.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Erable sycomore
Sycomore
Rosidées
Nom de plante ambigu